Wegen Reichtum geschlossen ist der Titel von:

 Wegen Reichtum geschlossen (1968), ein Film aus dem Jahr 1968
 Wegen Reichtum geschlossen (Tankred Dorst), eine Komödie aus dem Jahr 1998